Paulo Ferreira est un nom porté par :

 Paulo Ferreira (1911-1999), peintre portugais ;
 Paulo Ferreira (1962-), cycliste portugais ;
 Paulo Ferreira (1979-), footballeur portugais.